Асијенда ел Порвенир има више значења:

 Асијенда ел Порвенир, Ел Чепито (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Асијенда ел Порвенир, Сијенто Дијез (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику